Die CIMB KL Open 2006 fanden vom 15. bis 18. Februar 2006 in Kuala Lumpur, Malaysia statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2005/06.
 
Das rein malaysische Endspiel zwischen den beiden topgesetzten Mohd Azlan Iskandar und Ong Beng Hee gewann Iskandar mit 6:11, 11:8, 12:10, 6:11 und 11:4.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Timothy Arnold einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2005/06
2006